Argogorytes — род песочных ос из подсемейства Bembicinae (триба Bembicini). Более 30 видов.

Распространение 
Всесветно, кроме Афротропики. В Европе около 3 видов Для СССР указывалось около 4 видов.

Описание 
Среднего размера осы (8—15 мм). Тело чёрное с развитым жёлтым или белым рисунком, напоминают некоторых одиночных ос Eumeninae. Гнездятся в земле. Личинок кормят мелкими цикадками и пенницами (Philaenus и Aphrophora). Среди их естественных врагов есть паразитоиды из рода ос Nysson.

Систематика 
Более 30 рецентных видов. Относится к трибе Bembicini.

Примечания

Литература 
 Bohart R. M.,  Menke A. S. 1976. Sphecid Wasps of the World: a Generic Revision. — Berkeley: Univ. California Press. — ix, 695 pp.

Ссылки 
 Род на сайте research.calacademy.org
 Список видов рода на www.biolib.cz

Песочные осы
Роды перепончатокрылых